— вид однодольных растений рода  семейства .

Описание 
Достигает высоты 25-30 см. Соцветия содержат от 2 до 7 цветков. Имеет широкие асимметричные боковые чашелистики, спинные чашелистики уменьшены. Развернутые лепестки, жёлтые с сине-серым или коричневым центром. Опыляются самцами пчёл рода Andrena. Цветёт с марта по май.

Распространение 
Родина вида — Южная Европа, Северная Африка и Ближний Восток: от Португалии и Марокко до Сирии. Произрастает на высоте до 1400 метров над уровнем моря. Растёт на открытом солнце или в тени на сухих или влажных известковых почвах, на пастбищах, в кустарнике и редком лесу.

Подвиды 
 

 
 
 
 
 
 
  lusus 
 
 
  lusus

Примечания

Ссылки 
 Encyclopedia of Life 
 Orchids of Italy 

Флора Европы
Флора Северной Африки
lutea